Modifikator steht für:
 Zugriffsmodifikator, Schlüsselwort in Programmiersprachen
 Modifikator (Linguistik), in der Linguistik bei der Derivation das Gegenstück zum Kopf

Siehe auch:
Modifikation